Кающийся грешник — согрешивший, но раскаивающийся человек.

В христианстве
 Кающийся грешник — верующий, раскаивающийся в неблаговидном поступке.
 Кающийся грешник () — в Испании участник религиозной церемонии, облачённый в белое и с головным убором капирот.

В искусстве
 «Кающийся грешник» (1886) — рассказ Льва Толстого.
 «Кающийся грешник» (1898) — рассказ Александра Хирьякова.

Другое
 «Кающийся грешник» — во Франции именование шахтёра, поджигавшего рудничный газ.

См. также 
 Нахманий ()
 
 Покаяние | Кающаяся Мария Магдалина
 «Итальянец, или Исповедальня кающихся, облачённых в чёрное»